Taege ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Taege-Röhnisch (1909–1998), deutsche Mundartschriftstellerin
 Fritz Taege (1928–2015), deutscher Mediziner